O Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP) é uma associação civil brasileira sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e finalidade cultural. Entre as finalidades do Instituto, destaca-se a de promover encontros e eventos científicos na área de direito público, contribuindo para a integração dos estudiosos das diversas disciplinas desta área de conhecimento. O Instituto mantém sede no estado da Bahia.

A partir de 2006 o Instituto Brasileiro de Direito Público passou a responder pela manutenção do site Direito do Estado, considerado um dos principais sites brasileiros na área de direito público, com vasto material em texto e vídeo sobre direito administrativo, constitucional e tributário.  

O Instituto Brasileiro de Direito Público é presidido pelo Prof. Paulo Modesto, Professor de Direito Administrativo da UFBA e Diretor da Revista Brasileira de Direito Público. 

O IBDP é promotor de importantes eventos jurídicos anuais, destacando-se o Fórum Brasileiro sobre as Agências Reguladoras, o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental e Urbanístico, o Congresso Brasileiro de Direito do Estado, o Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais, o Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado e o Fórum Internacional de Direito Público da Economia.

Ligações externas

 Sítio oficial

Direito público do Brasil
Associações culturais do Brasil